Името Живково носят две български села:

 Живково (Софийска област)
 Живково (Област Шумен)